Pandemia zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 w Rwandzie – pierwsze trzy przypadki zachorowań na terenie Rwandy odnotowano 14 marca 2020 roku. Pierwszy zgon zarejestrowany został 31 maja 2020.

Do 30 czerwca 2022 odnotowano 130 857 przypadków zakażenia, zarejestrowano 1459 zgonów.

Przypisy 

Rwanda w XXI wieku
Rwanda